Мюнстер () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вернер Энтнер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 местный блок: 8 мест.
 местный блок: 3 места.
 местный список: 2 места.
 АНП занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Общины Тироля